Влади́мир Максиме́нко:
 Максименко, Владимир Александрович (1923—1984) — Герой Советского Союза (1944).
 Максименко, Владимир Александрович (род. 1989) — российский биофизик, профессор Университета Иннополис.
 Максименко, Владимир Григорьевич (1912—1994) — украинский советский актëр, народный артист УССР (1972).
 Максименко, Владимир Дмитриевич (1909—1991) — советский машиностроитель, лауреат Сталинских премий (1946, 1951), Герой Социалистического Труда (1971).
 Максименко, Владимир Евгеньевич (1939—2014) — советский и российский историк, археолог.